Иоханнес Классен (, 21 ноября 1805, Гамбург — 31 августа 1891, Гамбург) — немецкий филолог-эллинист.

Сёрьёзно продвинулся в изучении Фукидида работой «Thukydides» (Б., 1862—1878). В издании Классена особо интересны примечания к тексту, как грамматические, так и реальные. Ему же, кроме биографий нескольких немецких учёных, принадлежат работы: «De grammaticae graecae primordiis» (Б., 1829) и «Beobachtungen über d. homer. Sprachgebrauch.» (Франкфурт-на-Майне, 1867).

Примечания

Литература 
 Johannes Classen. Gedächtnisschrift der Gelehrtenschule des Johanneums. Hamburg 1892.
 Heinz-Joachim Heydorn, Karl Ringshausen (Hrsg.): Jenseits von Resignation und Illusion: Festschrift zum 450-jährigen Bestehen des Lessing-Gymnasiums, der alten Frankfurter Lateinschule von 1520. Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt am Main 1971.
 Wolfgang Klötzer (Hrsg.), Frankfurter Biographie. Erster Band A-L, Frankfurt am Main, Verlag Waldemar Kramer, 1994, ISBN 3-7829-0444-3
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1805 году
Умершие в 1892 году
Филологи Германии
Учёные XIX века